Вікіпедія мовою еве () — розділ Вікіпедії мовою еве. Створена у 2004 році. Вікіпедія мовою еве станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою еве — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою еве .

Історія 
 Серпень 2010 — створена 200-та стаття.

Статистика 
Відвідуваність головної сторінки Вікіпедії мовою еве за останні три місяці:

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEE.htm